Серге́й Талы́бов (род. 19 февраля 1970 года) — белорусский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Сергей Талыбов родился 19 февраля 1970 года в Минске в семье военнослужащего.
Учился в школах №№: 1 (1976—1985) и 50 (1977—1987) в г. Минске. 

Снимает в жанрах: боевик, детектив, драма, комедия.
Снял клип на композицию Серёги под названием «Кукла».
Совместно с Анастасией Мирошниченко презентовал на Венецианском биеннале, вместе с Романом Заслоновым свой проект «Стол».
В 2017 году был запущен в производство совместный с компанией «Наше кино» фильм «Кукловод» (философский триллер), где Роман Заслонов — художник–постановщик, Сергей Талыбов — режиссёр–постановщик, а Анастасия Мирошниченко — продюсер.

Фильмография

Режиссёр 
 2015 — Государственная граница (Беларусь)
 2015 — Ложная цель | Фильм № 12
 2014 — Домовёнок Плюх, мультфильм
 2013 — Следы апостолов (Беларусь)
 2011 — Говорит полиция!
 2009 — Теоретики
 2007 — Милицейская академия - 2 (Украина)
 2005 — Дедушка моей мечты (Украина)
 2005 — Воскресенье в женской бане
 2005 — Горе от ума | Серия № 7
 2005 — Ещё раз про любовь | Серия № 11
 2002 — Нескучные материалы (Беларусь)

Сценарист 
 2002 — Нескучные материалы (Беларусь)

Награды

Личная жизнь 

Живет в Минске. 
Жена: Мария.
Кошка: Чили.

Примечания

Ссылки 
 Талыбов, Сергей
 Домовёнок Плюх
 Фильмы Сергея Талыбова

Кинорежиссёры Белоруссии
Сценаристы Белоруссии